Daddy's Gone A-Hunting (1925), een film van Frank Borzage
Daddy's Gone A-Hunting (1969), een film van Mark Robson